Pisarz – zawód związany z tworzeniem literatury pięknej, a czasem też publicystyki, literat.
 Pisarz – w dawnej Polsce urzędnik zatrudniony w sądach, kancelarii i administracji; sekretarz, notariusz.
 Pisarz – grupa społeczna w starożytnym Egipcie.